Stalinpriset kan avse
 Sovjetunionens statliga pris – en statlig utmärkelse i Sovjetunionen sedan 1939, kallades Statliga Stalinpriset (1939–1954)
 Lenins fredspris – ett sovjetiskt fredspris. Kallat "Internationella Stalinpriset för stärkandet av freden mellan folken" 1949–1956